Тяжёлый случай

 Фильмы
 «Тяжёлый случай» — американский фильм 2006 года.
 «Тяжёлый случай» — российский фильм 2013 года.

 Телесериалы
 «Тяжёлый случай» — американский телесериал 2007—2009 годов.